Quinchamalium är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Quinchamalium ingår i familjen Schoepfiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sandelträdsordningen
Quinchamalium